La ligne 17 du tramway de Prague est une ligne de tramway  qui relie Levského à Vozovna Kobylisy.

Histoire

Tracé et stations 
La ligne 17 relie officiellement Levského (au Sud de la ville) à Vozovna Kobylisy (au Nord). En pratique, une rame sur deux ne va pas au-delà de Výstaviště Holešovice.

Les stations

Exploitation de la ligne 
La ligne 17 est exploitée par Dopravní podnik hlavního města Prahy, la société des transports publics de la ville de Prague.

Les arrêts Karlovy lázně et Nábřeží Kapitána Jaroše ne sont desservis qu'en direction de Levského.

Fréquence

Matériel roulant

Tarification et financement

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway • Tramway de Prague

Liens externes 
  Site du syndicat des transports en commun de Prague
  Site de l’exploitant

Tramway de Prague